Megan E. Schwamb född 1984, är en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som M. E. Schwamb och som upptäckare av 16 asteroider.

Asteroiden 11814 Schwamb är uppkallad efter henne.

Asteroider upptäckta av Schwamb

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Megan Schwamb

Referenser 
 

Födda 1984
Kvinnor
Amerikanska astronomer under 2000-talet